О́тто Эми́ль Франц Гро́теволь (; 11 марта 1894, Брауншвейг — 21 сентября 1964, Берлин) — немецкий политик, член СДПГ, с 1946 года — СЕПГ. В 1949—1964 годах занимал пост председателя Совета министров ГДР.

Биография 
В 1908–1912 годах Отто Гротеволь выучился на печатника и по окончании обучения вступил в Союз германских печатников и Социал-демократическую партию Германии. Воевал в Первую мировую войну и получил тяжёлое ранение. В 1918–1922 годах Гротеволь состоял в Независимой социал-демократической партии Германии, в 1920–1930 годах Гротеволь был депутатом ландтага Брауншвейга от СДПГ.
В 1922 году занимал пост министра юстиции и народного образования Свободного государства Брауншвейг в кабинете Отто Антрика, в 1923–1924 годах – министра юстиции Брауншвейга во втором кабинете Генриха Яспера. В 1928 году был назначен председателем земельного страхового учреждения.

31 октября 1925 года Отто Гротеволь в результате довыборов был избран депутатом рейхстага Веймарской республики. По результатам выборов в рейхстаг 20 мая 1928 года, 14 сентября 1930 года, 31 июля 1932 года, 6 ноября 1932 года и в марте 1933 года Гротеволь сохранял за собой мандат депутата рейхстага. В рейхстаге Гротеволь входил во фракцию СДПГ, решительно вступившую против гитлеровского закона о чрезвычайных полномочиях.

После прихода к власти национал-социалистов в 1933 году Отто Гротеволь лишился всех постов и выехал из Брауншвейга в Гамбург. С 1938 года Гротеволь проживал в Берлине и занимался торговлей продуктами и промышленным представительством. Участвовал в группе Сопротивления члена СДПГ Эриха Гнифке, с которым был знаком ещё по Брауншвейгу. В августе 1938 года Гротеволь был арестован и обвинён Народной судебной палатой в государственной измене. 4 марта 1939 года Гротеволя выпустили на свободу, его дело было прекращено спустя семь месяцев. Гротеволь вновь подвергся аресту после неудавшегося покушения на Гитлера, совершённого Георгом Эльзером 8 ноября 1939 года в «Бюргербройкеллере», и провёл восемь недель под следствием. После освобождения продолжил работу торговым служащим в Берлине, в свободное время увлёкся живописью.

17 июля 1945 года Отто Гротеволь, Эрих Гнифке, Макс Фехнер, Густав Дарендорф, Герман Гарниш подписали воззвание с призывом к учреждению Социал-демократической партии Германии. Гротеволь занял пост председателя Центрального комитета СДПГ и после некоторого колебания вскоре поддержал скорейшее слияние СДПГ с Коммунистической партией Германии. По мнению Эгона Бара и Якоба Кайзера, Гротеволь изменил своё мнение по этому вопросу после беседы, на которую он был вызван в штаб-квартиру советских оккупационных властей в Карлсхорсте, откуда он вернулся «совершенно другим». Якоб Кайзер предполагал, что в биографии Гротеволя времён Брауншвейга имелось тёмное пятно, позволявшее оказывать на него давление.

31 марта 1946 года после жарких внутрипартийных дебатов в Западном Берлине состоялось предварительное голосование среди членов СДПГ. На вопрос «Вы за немедленное объединение обеих рабочих партий?» более 80 процентов голосовавших ответили отрицательно. В Восточном Берлине предварительное голосование не проводилось. 22 апреля 1946 года в берлинском Адмиралспаласте состоялось торжественное заседание по случаю слияния СДПГ и КПГ в СЕПГ. Председателями новой партии стали Отто Гротеволь от СДПГ и Вильгельм Пик от КПГ.

В 1948 году Отто Гротеволь возглавил конституционный комитет Немецкого народного совета, предшественника Народной палаты ГДР. В 1949 году Гротеволь занял должность председателя Совета министров ГДР, тем самым обойдя Вильгельма Пика в своём политическом влиянии. В 1950 году Отто Гротеволь входил в состав делегации на переговорах по заключению Згожелецкого договора, закрепивший границу между Германией и Польшей по Одеру — Нейсе. В 1957 году Гротеволь поддержал план Рапацкого по созданию в безъядерной зоны в Центральной Европе. В 1960 году в связи с тяжёлым заболеванием Отто Гротеволь оставил политическую деятельность и проживал в уединении в посёлке Вандлиц. Его обязанности фактически исполнял первый заместитель Вилли Штоф, впоследствии ставший его преемником на посту председателя Совета министров ГДР. Отто Гротеволь умер от инсульта и был похоронен в Мемориале социалистов на Центральном кладбище Фридрихсфельде в берлинском Лихтенберге.

В 1919—1949 годах Отто Гротеволь был женат на Марии Марте Луизе Ост (1894–после 1976), у супругов родилось двое детей — сын Ханс и дочь Дорле.  Ханс Гротеволь (1924–1999) стал архитектором; в 1954 году после Корейской войны он возглавлял немецкую рабочую группу, восстанавливавшую город Хамхын. 

После развода в 1949 году Гротеволь женился в том же году на своей секретарше Йоханне Шуман (1909—1976), урождённой Даниэльциг. 

Отто Гротеволь был увлечённым художником и снимал любительские кинофильмы.

Именем «Отто Гротеволь» был назван один из танкеров проекта 1552 Новороссийского морского пароходства (1965–1986).

Награды 

 Орден Ленина (1964)
 Орден Карла Маркса (1953)
 Золотой орден «За заслуги перед Отечеством» (ГДР)
 Почётный житель города Дрездена.

Труды 
 Otto Grotewohl: Die Verfassung der Gemeinden und Kreise im Freistaat Braunschweig. Zweite, neu bearbeitete und ergänzte Auflage, Braunschweig 1928
 Otto Grotewohl: «Dreissig Jahre später» Die Novemberrevolution und die Lehren der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung Dietz Verlag GmbH Berlin copyrigth 1948 mind. 5 Auflagen
 Otto Grotewohl: Im Kampf um die einige Deutsche Demokratische Republik. Reden und Aufsätze. Bd 1-6, Berlin 1959—1962
 Otto Grotewohl: Über Politik, Geschichte und Kultur: ausgewählte Reden und Schriften 1945—1961. Dietz, Berlin 1979
 Otto Grotewohl: Skizzen, Zeichnungen, Aquarelle, Gemälde. Dietz, Berlin 1984

Литература 
 Otto Grotewohl: Die Rolle der Arbeiter- und Bauernmacht in der Deutschen Demokratischen Republik Dietz 1956, Auflage: 1. — 300. Tsd., ISBN B0000BITMF
 Markus Jodl: Amboß oder Hammer? Otto Grotewohl; eine politische Biographie. Aufbau-Taschenbuch, Berlin 1997, ISBN 3-7466-1341-8
 Wolfgang Triebel: Gelobt und geschmäht. Wer war Otto Grotewohl? Aufsätze und Interviews mit Zeitzeugen. Trafo-Verl. Weist, Berlin 1998, ISBN 3-89626-133-9
 Matthias Loeding, Der Handlungsspielraum des Zentralausschusses (ZA) der SPD in Berlin im Jahre 1945, Dissertation Hannover 2002.
 Matthias Loeding, Führungsanspruch und Einheitsdrang. Der Zentralausschuss der SPD in Berlin im Jahre 1945, Hamburg 2002.
 Matthias Loeding, Otto Grotewohl kontra Kurt Schumacher. Die Wennigsener Konferenz im Oktober 1945, Hamburg 2004.
 Matthias Loeding, Von der Wennigsener zur 1. Sechziger Konferenz. Der Zentralausschuss der SPD im Kampf um seine Eigenständigkeit, Hamburg 2005.
 Matthias Loeding, Wie Phönix aus der Asche: Zur Rolle Otto Grotewohls bei der Gründung des Zentralausschusses der SPD in Berlin im Frühjahr/Sommer 1945, Hamburg 2008.

Примечания

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/sie/4834 Советская историческая энциклопедия]
 Биография 

Правители Европы XX века
Участники Первой мировой войны (Германия)
Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Почётные граждане Дрездена
Члены Социал-демократической партии Германии
Члены Независимой социал-демократической партии Германии
Члены Политбюро ЦК СЕПГ
Председатели Совета министров ГДР
Члены Государственного совета ГДР
Члены Народной палаты ГДР
Похороненные на кладбище Фридрихсфельде